Руйвайнш () — португальська власна назва.

Топоніми

Руйвайнш (Вієйра-ду-Міню) — парафія.
 Руйвайнш (Віла-Нова-де-Фамілікан) — парафія.